Antoine Maduro (1909-1997), footballeur, dirigeant et linguiste curacien ;
 Hedwiges Maduro (né en 1985), un footballeur néerlandais ;
 Nicolás Maduro (né en 1962), homme d'État vénézuélien, vice-président (2012-2013) puis président de la république bolivarienne du Venezuela (depuis 2013) ;
 Nicolás Maduro Guerra (né en 1990), également homme politique vénézuélien, fils du précédent ;
 Prakriti Maduro (née en 1980), actrice vénézuélienne ;
 Ricardo Maduro (né en 1946), homme d'État hondurien, président de la république du Honduras (2002-2006).

Patronyme juif